Beatrice di Navarra (1386-1410) – figlia di Carlo III di Navarra e moglie di Giacomo II di Borbone-La Marche
Beatrice di Navarra (1242-1295) – figlia di Tebaldo I di Navarra e moglie di Ugo IV di Borgogna